Becky Hammon (1977), Amerikaans basketbalspeelster
 Hammon (Oklahoma), plaats in de Verenigde Staten
 Hammon (mythologie), Egyptische god Amon